Bottingen – frazione del comune tedesco di Teningen
 Böttingen – comune tedesco